Alekseï Nikolaïevitch Koudachov - en russe , en anglais  - (né le  à Elektrostal en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
En 1986, il commence sa carrière avec le Kristall Elektrostal dans la Vyschaïa Liga. Il est choisi en 1991 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . Il a joué 25 matchs de LNH en 1993-1994. Depuis 1996, il évolue en Europe. Il a remporté la DEL 1996 avec le Düsseldorfer EG. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2012 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection senior.

Trophées et honneurs personnels 
 2008-2009 : participe avec l'équipe Iachine au 1er Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Kristall Elektrostal || Vyschaïa Liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Kristall Elektrostal || Vyschaïa Liga|| 18|| 4|| 1|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Kristall Elektrostal || Vyschaïa Liga|| 42|| 6|| 5|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Krylia Sovetov|| URSS|| 44|| 0|| 5|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Krylia Sovetov|| URSS || 45|| 9|| 5|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Krylia Sovetov|| Superliga || 36|| 8|| 16|| 24|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 41|| 8|| 20|| 28|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 27|| 7|| 15|| 22|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 25|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 75|| 25|| 54|| 79|| 17|| 5|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 1995-1996|| Dusseldorfer EG|| DEL|| 9|| 7|| 8|| 15|| 4|| || || || ||
|-
| 1995-1996|| Monarchs de la Caroline|| LAH|| 33|| 7|| 22|| 29|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Dusseldorfer EG|| DEL|| 48|| 13|| 16|| 29|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| TPS Turku|| SM-liiga|| 48|| 8|| 31|| 39|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1998-1999|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 41|| 8|| 8|| 16|| 32|| 9|| 5|| 1|| 6|| 2
|-
| 1999-2000|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 37|| 12|| 12|| 24|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 44|| 12|| 18|| 30|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 50|| 11|| 17|| 28|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 37|| 12|| 12|| 24|| 34|| 3|| 2|| 1|| 3|| 16
|-
| 2003-2004|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 51|| 5|| 8|| 13|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 10|| 0|| 6|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 30|| 8|| 14|| 22|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 49|| 5|| 30|| 35|| 48|| 7|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 21|| 0|| 3|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 24|| 5|| 10|| 15|| 24|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 57|| 8|| 25|| 33|| 66|| 16|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
| 2008-2009|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 56|| 9|| 24|| 33|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 ||HK MVD || KHL || 36|| 8|| 24|| 32|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 43|| 5|| 12|| 17|| 24|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 37|| 3|| 3|| 6|| 31|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Elektrostal
Naissance en juillet 1971
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Kristall Elektrostal
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Monarchs de la Caroline
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK MVD
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine